Итапикуру́ () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Рибейра-ду-Помбал. Население составляет 29 112 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 550,832 км². Плотность населения — 18,8 чел./км².

Праздник города — 28 апреля.

История 
Город основан в 1728 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 75.260.066,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.660,59 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,521 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия